Tutur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tutur, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Tutur, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar